Rainy River ist der Name folgender Flüsse:

 Rainy River (Winnipeg River), Grenzfluss zwischen Minnesota, Vereinigte Staaten, und Ontario, Kanada
 Rainy River (Black River), in Michigan, Vereinigte Staaten
 Rainy River (Howe Sound), in British Columbia, Kanada

Rainy River steht für:

 Rainy River (Ontario), einen Ort in Ontario, Kanada
 Rainy River District, einen Verwaltungsbezirk in Ontario, Kanada